A SpongyaBob Kockanadrág 12. évada 26 dupla részből áll. Az első epizód címe:Farmer bob,Csigusz és Folt. Amerikában 2018. november 11-én adták le. Magyarországon a Nickelodeon adta le 2019. március 19-én. Később a 2019. szeptember 16-tól a Nicktoons adja.

Epizódok

Jegyzetek 

Spongyabob Kockanadrág